Кая — многозначное понятие:

Топоним 
 Кая — город и городская коммуна (Буркина-Фасо).
 Кая — штат (Мьянма).
 Кая — cредневековый замок в Австрии.
 Кая — железнодорожная станция в Иркутске (Россия).
 Кая — село, Кулинский район Дагестана (Россия).
 Кая — озеро в Португалии.
 Кая — река в Португалии, приток Гвадианы.
 Кая — река в Иркутской области России, приток Иркута.
 Кая — река в России, приток Камы.
 Кая — река в России, приток Моломы.
 Кая — река в России, приток Таюры.
 Кая — река в России, приток Большой Тиры.
 Кая — река в России, приток Чуса.

Носители фамилии 
 Кая, Али — турецкий легкоатлет кенийского происхождения.
 Кая, Арас (настоящее имя Амо́с Кибито́к; род. 1994) — турецкий легкоатлет кенийского происхождения.
 Кая, Ахмет (1957—2000) — турецкий поэт, певец и общественный деятель.
 Кая, Исаак Самуилович (1887—1956) — российский и советский педагог, историк, этнограф, лингвист, автор первого букваря и учебника для начальных классов на крымчакском языке, просветитель, видный общественный деятель.
 Кая, Лев Исаакович (1912—1988) — советский инженер-химик, крымский краевед.
 Кая, Мустафа (род. 1992) — турецкий борец вольного стиля, чемпион Европы 2019 года, призёр чемпионатов Европы и Европейских игр.
 Кая, Озлем (род. 1990) — турецкая легкоатлетка, специализирующаяся в беге на 3000 метров с препятствиями.
 Кая, Окинори (1889—1977) — финансист и государственный деятель Японской империи.
 Кая, Саваш (род. 1986) — турецкий боксёр.
 Кая, Семих (род. 1991) — турецкий футболист, центральный защитник «Галатасарай».
 Кая, Суат (род. 1967) — турецкий футболист.
 Кая, Сэйдзи (1898—1988) — японский физик.
 Кая, Хазал (род. 1990) — турецкая актриса.
 Кая, Халиль (род. 1920) — турецкий борец греко-римского стиля, бронзовый призёр Олимпийских игр 1948, серебряный призёр чемпионата мира.
 Кая, Шюкрю (1883—1959) — турецкий государственный деятель и политик.

Другое 
 Кая — союз корейских племён в южной части Кореи, впоследствии вошедший в состав Силла.
 Кая — японское название Торреи орехоносной; хвойное дерево, произрастающее в Японии и Южной Корее.
 Кая — народ группы каренов тибето-бирманской языковой семьи, проживающий преимущественно в штате Кая (Мьянма).
 Кая — один из каренских языков.
 Кая — имя героини из романа Виктора Пелевина «S.N.U.F.F.»
 КАЯ — аббревиатура Комиссии по аномальным явлениям Русского географического общества.

См. также 
 Кай
 Кайя